Grumello ist eine Unterzone im italienischen Weinanbaugebiet Valtellina Superiore im Veltlin (Provinz Sondrio, Region Lombardei). In dieser Zone werden folgende DOC- und DOCG-Weine erzeugt:
 Valtellina Superiore (DOCG-Rotweine aus der Nebbiolo-Rebe)
 Valtellina Rosso (DOC-Rotweine)
 Terre del Colleoni (DOC-Weiß- und Rotweine sowie Schaumweine)
 Valcalepio (DOC-Weiß- und Rotweine sowie ein Passito)

Name 
Der Name stammt vom Ort Grumello del Monte. Der Name rührt vom lateinischen Wort „Grumus“ her, das übersetzt Hügel bedeutet.

Valtellina superiore Grumello

Herstellung 
Die Anbaufläche befindet sich zwischen 350 Meter über NHN und 650 Meter NHN. Der Wein wird bei gezügelter Gärung vergoren und anschließend etwa achtzehn Monate in Fässern gelagert, wo er reift. Dann reift er noch mindestens neun Monate auf der Flasche, ehe er in den Verkauf kommt.

Geschmack und Aussehen 
Grumello ist ein rot-brauner bis rubinroter Wein, der eine Temperatur von ca. 16 bis 18 Grad Celsius haben sollte.

Der Wein passt zu rotem und weißen Fleisch, Wildgerichten, gebackenem Gemüse sowie zu Salami, Schinken und Käse.

Einzelnachweise 

Rotwein
Weinbaugebiet in Italien
Weinbau in der Lombardei